est une expression anglaise désignant la gloire. Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 1929 ;
 , film américain de Chris Blum sorti en 1988.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de C. C. Catch présente sur l'album Hear What I Say sorti en 1989 ;
 , chanson de Peter Gabriel présente sur l'album So sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , bande son de Smokey Robinson sorti le  ;
 , album de Tom Waits sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 Big Time, album d'Ultra (Tim Dog & Kool Keith) sorti le  ;
 , album de Trace Adkins sorti le .

Voir aussi